Аргыш — название населённых пунктов:

Россия 
 Аргыш — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Аргыш — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.